

Ульгулі — село, Акжарський район, Північно-Казахстанська область
 Ульгулі — село, Байзацький район, Жамбильська область
 Ульгулі — село, Іртиський район, Павлодарська область

Див. також 
 Ульгілі